Der Begriff Adamswalde bezeichnet:

 einen Wohnplatz im Ortsteil Großzerlang der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe Adamswalde (Rheinsberg)
 der frühere Name des Wohnplatzes der Gemeinde Perkuiken, Ostpreußen, heute Nachimowo (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad, Russland
 der frühere Name von Nowo-Galitscheski, Gogolewskoje, Oblast Kaliningrad, Russland